Calabozo peut désigner :

Toponymes

Calabozo : chef-lieu de la municipalité de Sebastián Francisco de Miranda dans l'État de Guárico ;
 Calabozo : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Sebastián Francisco de Miranda dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme